(1499) Pori – planetoida
 Pori – miasto w Finlandii
 Pori (lud) – lud afrykański
 Pori (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Pori
 „Pori” – fiński kuter rakietowy typu Hamina z początku XXI wieku